Села:
 Сморжів — Львівська область, Червоноградський район
 Сморжів — Рівненська область, Рівненський район